Велтон има више значења:
 Велтон (Аризона)
 Велтон (Ајова)